Ledizione 1996-97 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK Hungária FC, che conquista il suo ventesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Béla Illés dell'MTK Hungária FC con 20 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 MTK Hungária FC campione d'Ungheria 1996-97.
 Pécs e Csepel SC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 III. Kerületi TVE retrocessa in Nemzeti Bajnokság II dopo i play-out.
 Ecker-Stadler FC salvo dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1997-1998: MTK Hungária FC ammesso al primo turno preliminare.
 Coppa UEFA 1997-1998: Újpesti TE e Ferencvárosi TC ammesse al primo turno preliminare.
 Coppa Intertoto 1997: Debreceni VSC-Epona ammesso al primo turno.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato ungherese di calcio